Appenzell (kanton), een kanton binnen het Zwitsers Eedgenootschap dat in 1597 werd opgedeeld in:
Appenzell Ausserrhoden
Appenzell Innerrhoden
 Appenzell (stad), de hoofdstad van het Zwitserse kanton Appenzell Innerrhoden

Zie ook
 Appenzeller (doorverwijspagina)